11980 Ellis — asteroide

Geografia dos Estados Unidos 

Ellis (Kansas) — cidade
Ilha Ellis — em Nova Iorque

Desambiguações de topônimos